Русинович — фамилия. Известные носители:

 Русинович, Иван Алексеевич (1906—1980) — советский инженер-геолог
 Русинович, Юрий Иванович (род. 1933) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области обработки металлов давлением.

См. также